VES steht für:
 Bolívar Soberano (ISO-4217-Währungscode), Währung Venezuelas ab 20. August 2018
 ventrikuläre Extrasystolen
 Verband Erzgebirgischer Schnitzer
 Verhaltenserwartungsskala
 Video Entertainment System, Spielkonsole der 1970er Jahre, siehe Fairchild Channel F
 Visual Effects Society, US-amerikanische Gesellschaft für visuelle Effekte
 Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke, Hersteller von Eisenbahnsicherungs- und Signaltechnik
 Vent Enter Search, Vorgehensweise bei der Feuerwehr
 VES-Anlage (Voraus-Eigen-Schutz oder Vorauswirkender-Eigenschutz-Anlage), ein von der deutschen Kriegsmarine entwickelter Schutz ihrer Schiffe gegen Magnetminen
 Vieques Air Link (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Puerto Rico

VE-S steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

Ves steht für:
 Ves, Ortsteil von Černousy, Tschechien
 den dänischen Namen der Gemeinde Wees im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Veix im Département Corrèze in Frankreich

Siehe auch:
 Nová Ves
 Dlouhá Ves
 Svobodná Ves (Begriffsklärung)
 Veliká Ves
 Vees

VES